Czesławice ist der Name folgender Ortschaften in Polen:

 Czesławice (Ciepłowody), Dorf in der Gmina Ciepłowody, Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Czesławice (Gołańcz), Ort in der Gmina Gołańcz, Powiat Wągrowiecki, Woiwodschaft Großpolen
 Czesławice (Nałęczów), Dorf in der Gmina Nałęczów, Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin